Верижников — фамилия. Известные носители:
 Верижников, Александр Юрьевич (род. 1968) — российский футболист
 Верижников, Борис Сергеевич (1921—1999) — Герой Советского Союза, гвардии капитан.